Быхов — название населённых пунктов.

 Быхов — город в Могилёвской области Белоруссии.
 Быхов — село в Любешовском районе Волынской области Украины.